Echinothuriidae är en familj av sjöborrar. Echinothuriidae ingår i ordningen Echinothurioida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinothuriidae 9 arter. 

Echinothuriidae är enda familjen i ordningen Echinothurioida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Echinothuriidae